A National Basketball Association 1950–1951-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 5. szezonja volt. A győztes a Rochester Royals lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a New York Knicks ellen.

Az NBA-ben hat csapat megszűnt (Anderson Packers, Chicago Stags, Denver Nuggets, St. Louis Bombers, Sheboygan Red Skins, és a Waterloo Hawks), a csapatok száma 17-ről 11-re csökkent a szezon kezdete előtt. A szezon közben a Washington Capitols is megszűnt, így a szezont 10 csapat fejezte be. A Capitols csak 35 mérkőzést játszott.

A csapatokat két divízióra osztották. Ebben a szezonban volt az első All-Star-mérkőzés, amelyen a két divízió legjobb játékosai alkottak egy–egy csapatot. A mérkőzésen a keletiek legyőzték a nyugatiakat 111–94-re.

Alapszakasz

Rájátszás

All-Star-mérkőzés 

MVP: Ed Macauley
Vezetőedzők: Joe Lapchick (Kelet), John Kundla (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba